

Droit
En droit, un coupable est un individu dont la culpabilité a été attestée par la justice pour avoir commis quelque infraction criminelle ou infraction pénale réglementaire.

Cinéma
Jugé coupable (True Crime) est un film américain réalisé par Clint Eastwood en 1999.
Jugez-moi coupable (Find Me Guilty) ou Coupable ou non au Québec est un film américain réalisé par Sidney Lumet, sorti en 2006.
Non coupable est un film français réalisé par Henri Decoin en 1947.
Le Faux Coupable (The Wrong Man) est un film américain réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1956.
Le Vrai coupable est un téléfilm franco-belge réalisé en 2006, et diffusé en 2007 par Francis Huster.
Un coupable idéal est un documentaire de Jean-Xavier de Lestrade sorti en 2001.
L'assassin n'est pas coupable est un film français réalisé par René Delacroix en 1945.
Coupable est un film américain réalisé par Jan Eliasberg (1991).
Coupable est un film français réalisé par Laetitia Masson (2008).

Télévision
Notable, donc coupable est un téléfilm français en deux parties réalisé par Francis Girod et terminé par Dominique Baron en 2006.
Coupable est un téléfilm français en deux parties réalisé par Philippe Monnier en 2007.

Littérature
Je ne suis pas coupable est un roman policier d'Agatha Christie, publié en 1940, qui met en scène le détective belge Hercule Poirot.

Musique
 Coupable est un album d'Éric Lapointe sorti en 2004.
 Coupable est un album d'Anthony Dupray sorti en 1996.